Ранчо Норма има више значења:

 Ранчо Норма (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Норма (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику